Referendum niepodległościowe w Czarnogórze w 2006 roku
 Referendum w Katalonii w 2017 roku
 Referendum niepodległościowe w Kurdystanie
 Referendum niepodległościowe w Macedonii 1991
 Referendum niepodległościowe w Timorze Wschodnim
 Referendum niepodległościowe w Sudanie Południowym
 Referendum niepodległościowe w Szkocji w 2014 roku
 Referendum niepodległościowe w Szkocji (planowane)